Er zijn verschillende benaderingen over het ontstaan van het Heelal:

 De Oerknal, een wetenschappelijke benadering
 De schepping, een religieuze benadering